Каэрано-ди-Сан-Марко () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тревизо области Венеция.

Население составляет 7026 человек, плотность населения составляет 586 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 31031. Телефонный код — 0423.

Покровителем коммуны почитается святой апостол и евангелист Марк, празднование 25 апреля и 7 октября.

Города-побратимы 
  Буассиз-ле-Руа, Франция (2002)

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта